Stockum ist ein Namensbestandteil folgender Gemeinde:
 Stockum-Püschen, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Stockum ist der Name folgender Stadtteile in Nordrhein-Westfalen:
 Stockum (Düsseldorf), Ortsteil der kreisfreien Stadt Düsseldorf
 Stockum (Sundern), Ortsteil der Stadt Sundern, Hochsauerlandkreis
 Stockum (Voerde), Ortsteil der Stadt Voerde, Kreis Wesel
 Stockum (Werne), Ortsteil der Stadt Werne, Kreis Unna
 Stockum/Düren, Stadtteil von Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Stockum (Witten), Teil des Wittener Stadtteils Stockum/Düren

Stockum bezeichnet folgende Ortsteile:
 Stockum (Ankum), Ortsteil der Gemeinde Ankum, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Stockum (Duisburg), Ortsteil im Stadtteil Beeck im kreisfreien Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Stockum (Möhnesee), Ortsteil der Gemeinde Möhnesee, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Stockum (Nottuln), Bauerschaft der Gemeinde Nottuln, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Stockum (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stockum (Unna), zusammen mit Lünern ein Ortsteil der Stadt Unna, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Stockum ist der Name folgender Bauwerke:

 Schöppingen #Haus (Schloss) Stockum, ehemaliges Herrenhaus in Schöppingen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Haus Stockum (Werne), zwei ehemalige Burganlagen in Werne, Kreis Unna und in der kreisfreien Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Haus Stockum (Willich), Herrenhaus bei Anrath (Stadtteil von Willich), Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Gut Stockum, in Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Rittergut Stockum (Sundern), in Sundern-Stockum, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Stockum ist der Familienname folgender Personen:
 Alphons von Stockum-Sternfels (1796–1857), bayerischer Freiherr und Generalmajor
 Hilda van Stockum (1908–2006), niederländische Kinderbuchautorin, Malerin und Buchillustratorin
 Willem Jacob van Stockum (1910–1944), niederländischer Physiker
 Willem Jacob van Stockum (Mediziner) (1862–1913), niederländischer Urologe und Chirurg